NGC 4894 (другие обозначения — ZWG 160.247, DRCG 27-122, PGC 44732) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4894
Волосы Вероники (созвездие)
Линзообразные галактики